Caixa d'Água pode referir-se a:

 Caixa-d'água, tanque destinado a armazenar água

 Bairros do Brasil
Caixa d'Água (Olinda)
Caixa d'Água (Salvador)
Caixa d'Água (Três Rios)
Morro da Caixa d'Água, no Rio de Janeiro
Caixa d'Água (Piripiri), em Piripiri, no Piauí

Desambiguações de topônimos